Anardako bezeichnet

 Anadarko Petroleum, US-amerikanisches Unternehmen
 Anadarko (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Anadarko (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Anadarko Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Anadarko Municipal Airport, Airport im Caddo County, Oklahoma